GMI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gasmata (Papua Nuova Guinea)